Сюйчжоуский метрополитен — действующий с 28 сентября 2019 года метрополитен в Сюйчжоу, провинция Цзянсу, Китай. На всех станциях установлена система горизонтального лифта.

История 
Строительство началось в феврале 2014 года, первая линия была открыта 28 сентября 2019 года.

Линии

Линия 1 

 28 сентября 2019 года - открыто движение.

Линия проходит в направлении с запада на восток от станции Луво до Восточного вокзала, имеет длину 22,0 км и 18 станций. Все станции, за исключением Луво, подземные.

Линия 2 

Открыта 28 ноября 2020 года. Длина 24,2 км, 20 станций.

Линия 3 

Открыта 28 июня 2021 года. Длина 18,1 км, 16 станций.

Примечания 

Метрополитены Китая